La saison 2010-2011 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Saison régulière

Conférence de l'est

Conférence de l'ouest

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires 

L'Attack d'Owen Sound remporte la Coupe J.-Ross-Robertson.

Trophées LHO

Références 

Saison de la LHO
LHO